Segmento – in geometria, parte di retta compresa tra due punti
Segmento di tenuta (o fascia elastica) – in meccanica applicata, anello metallico aperto e appiattito che si posiziona attorno alla testa del pistone
Segmento – in linguistica, porzione di enunciato ottenuta tramite processo di segmentazione

Pagine correlate
 Segmentazione